Министерство строительства и заселения Израиля () — правительственное учреждение, созданное в 1961 году и ответственное за строительство государственного жилья в Израиле.

Задачи министерства 

Образованное в 1961 году министерство строительства определяет политику правительства в сфере гражданского строительства, в том числе и частного; выдаёт разрешения на постройку новых зданий; субсидирует слабые части населения в покупке жилья; контролирует ипотечные банки; проектирует восстановление старых районов в городах Израиля и улучшает уровень строительства.

Министры строительства

Ссылки 
 Официальный сайт министерства строительства и заселения Израиля